Макензи има више значења:
 Макензи, река у Канади
 Макензи (планина), планина у Канади
 Округ Макензи (Северна Дакота), је округ у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Макензи (Алабама), град је у америчкој савезној држави Алабама
 Макензи (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси
 Макензи (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Округ Макензи, општина са специјалним статусом у Алберти

Особе 
 Александар Макензи, шкотски и канадски истраживач
 Дејвид Макензи, амерички историчар
 Доналд Макензи, канадски веслач
 Луис Макензи, канадски генерал
 Франсис Макензи, шкотски мисионар